Вентспилсский район () — бывший административный район на северо-западе Латвии, в культурно-исторической области Курземе. Граничил с Талсинским, Кулдигским, Лиепайским районами и городом Вентспилс.

История 
7 декабря 1956 года к Вентспилсскому району была присоединена часть территории упразднённого Алсунгского района. 18 декабря 1962 года район был упразднён, 10 января 1967 восстановлен.

Население

Примечания 

Районы, образованные в 1949 году
Районы, упразднённые в 2009 году
Районы Латвии